Dankowice est le nom de plusieurs localités en Pologne:

 Dankowice Drugie
 Dankowice (Głogów)
 Dankowice-Piaski
 Dankowice Pierwsze 
 Dankowice (Silésie) 
 Dankowice (Strzelin)
 Dankowice Trzecie 
 Dankowice (Wrocław)